Deux navires de lUS Navy ont porté le nom dUSS Dayton, en l'honneur de la ville de Dayton, dans l'Ohio :
 l', renommé Monterey (CVL-26) et converti en porte-avions léger le  ;
 l', un croiseur léger de classe Cleveland en service de 1944 à 1949.

Dayton